Салорне-сюр-Гюї
 Шеваньї-сюр-Гюї
 Сен-Клеман-сюр-Гюї

 Гюї Луї Жорж (1854–1926) — французький фізик.